Als Asashio-Klasse werden zwei Klassen japanischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Asashio-Klasse (1936), eine Klasse von zehn Zerstörern der Kaiserlich Japanischen Marine (1937–1945)
 Asashio-Klasse (1965), eine Klasse von vier U-Booten der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1966–1986)